Az 1992-es Australian Open férfi versenyét az amerikai Jim Courier nyerte a svéd Stefan Edberg előtt.

Kiemeltek 

  Stefan Edberg (Döntős)</li>
  Jim Courier (Bajnok)</li>
  Boris Becker (Harmadik kör)</li>
  Michael Stich (Negyeddöntős)</li>
  Ivan Lendl (Negyeddöntős)</li>
 - </li>
  Guy Forget (Második kör)</li>
  Karel Novacek (Második kör)</li>

  Petr Korda (Első kör)
  Goran Ivanišević (Második kör)
  Magnus Gustafsson (Második kör)
  Derrick Rostagno (Második kör)
  Emilio Sanchez (Negyedik kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  David Wheaton (Negyedik kör)
  Goran Prpic (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1